Naturschutzgebiet Arnsberger Wald steht für folgende Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen:

 Naturschutzgebiet Arnsberger Wald in der Gemeinde Möhnesee und im Stadtgebiet von Warstein, Kreis Soest
 Naturschutzgebiet Arnsberger Wald (Arnsberg) in der Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis
 Naturschutzgebiet Arnsberger Wald (Meschede) in der Stadt Meschede, Hochsauerlandkreis